Morriston může být:

 místní název

 Morriston – město v hrabství Swansea ve Walesu
 Morriston (Florida) – město v Levy County na Floridě v USA
 Morriston (Ontario) – vesnice ve Wellington County v provincii Ontario, Kanada
 Morriston (Skotsko) – osada/farma ve Skotsku ve Velké Británii
Morriston (Mississippi) – obydlené území v Mississippi v USA

 budova

 Morriston (Bridgwater) – budova ve městě Bridgwater v Anglii ve Velké Británii

 další významy

 Morriston Town A.F.C. (fotbalový klub Morriston, Swansea ve Walesu) 
 Morriston Town R.F.C. (ragbyový klub Morriston, Swansea ve Walesu)
Mount Morriston (802 m) – hora v Tasmánii v Austrálii

 v názvech ulic aj. v anglosaských zemích

Externí odkazy